Blatnica (Štefanje), een plaats in de gemeente Štefanje in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora
Blatnica (Slowakije), een gemeente in de Slowaakse regio Žilina